Canudo

Brasil
Canudos — município da Bahia
Canudos do Vale — município do Rio Grande do Sul
Canudos (Belém) — bairro de Belém do Pará
Canudos (Novo Hamburgo) — bairro

Desambiguações de topônimos